«Apollo» — песня в исполнении швейцарской группы Timebelle. Песня представляла Швейцарию на конкурсе песни «Евровидение-2017».

Отбор 

Синглы 2017 года
Песни Швейцарии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2017»